Jen Braeden est une scénariste de séries télévisées américaine.

Biographie

Filmographie

Comme scénariste 
 2012 : Underemployed (série télévisée) (2 épisodes)
 The Tasting
 The Kids

 2013 : Awkward. Webisodes (mini-série) (14 épisodes)
 Val's Freshman Tour
 Val's Murder She Wrote
 Val's Murder She Wrote: Episode 2
 Val's Murder She Wrote: Episode 3
 Val's Murder She Wrote: Episode 4
 Val's Murder She Wrote: Episode 5
 Val's Murder She Wrote: Episode 6
 PHHS MTV Reality Show: Audition 1
 PHHS MTV Reality Show: Audition 2
 PHHS MTV Reality Show: Audition 3
 PHHS MTV Reality Show: Audition 4
 A Very Special Message from Palos Hills High School
 Ad Campaign: Tamara for President
 Ad Campaign: Vote for Jake

 2013 : Awkward. (série télévisée) (2 épisodes)
 The Bad Seed
 Less Than Hero

 2013-2014 : Super Fun Night (série télévisée) (2 épisodes)
 The Love Lioness
 Dinner Party

 2015 : Finding Carter (série télévisée) (4 épisodes)
 Love the Way You Lie
 Riptide
 The Sound and the Fury
 The Heart Is a Lonely Hunter
 The Corrections

Liens externes 

  Jen Braeden sur autostraddle.com
  Jen Braeden sur AfterEllen.com

Scénariste américaine de télévision
Personnalité ayant fait son coming out
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu